Suga steht für:

 Suga (Sprache), eine afrikanische Sprache
 Suga (Rapper) (* 1993), südkoreanischer Rapper

Suga ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Suga (* 1998), japanischer Fußballspieler
Hiroaki Suga (* 1963), japanischer Chemiker

 Hiromi Suga (* 1973), japanische Biathletin
 Kenta Suga (* 1994), japanischer Schauspieler
 Kyōji Suga (* 1969), japanischer Biathlet
 Nobuo Suga (* 1933), japanischer Neurobiologe
 Suga Tatehiko (1878–1963), japanischer Maler
 Toshirō Suga (* 1950), japanischer Aikido-Lehrer, Schauspieler und Maler
 Yoshihide Suga (* 1948), japanischer Politiker

Siehe auch:
 Suga Suga